Növények
Lucerna (Medicago) növénynemzetség
Lucerna, családnév
Települések
Lucerna, település Hondurasban
Lucerna, Luzern svájci város romans neve
Filmek
Lucerna, 1938-as cseh fantasyfilm
Színdarabok
Lucerna, cseh színdarab
Csillagászat
1935 Lucerna, kisbolygó